«Heavy» ():

Альбом 
 Heavy — дебютный альбом группы Iron Butterfly 1968 года.

Песня 
 «Heavy» — песня группы Collective Soul.
 «Heavy» — песня группы Linkin Park.
 «Heavy» — песня Лаури Юлёнена.